G.992.5 ADSL2+ Annex M Double Upstream — стандарт, позволяющий в теории увеличить скорость исходящего потока (скорость передачи данных до провайдера) с 1 до 3,5 Мбит/с (симметричный режим передачи данных ADSL2+ Annex M), то есть это ADSL с расширенным Upstream. На практике скорость соединения колеблется от 1,3 до 2,5 Мбит/с.
Чтобы соединение на данной модуляции было бессбойным, у вас должна быть хорошая, без физических повреждений, телефонная линия.

Гарантирует 85 % пропускной способности Upstream sync rate (скорости синхронизации линии от клиента — к серверу) .
Теоретически насколько увеличивается Upstream Rate — настолько же падает Downstream Rate, так как Annex M требует в 2 раза более широкий спектр частот. На практике это изменение почти незаметно (разница — примерно в 1-2 Мбит/с)

Примечания 

XDSL
Рекомендации ITU-T